Le nom d'Édouard Altounian peut désigner les personnes suivantes :

 Édouard Altounian (1922-1995), architecte arménien.
  (1958-1992), combattant de la liberté arménien, participant à la guerre de libération de l'Artsakh.
Homonymie de personnes